EMF steht als Abkürzung für:

 EMF-Format, siehe Windows Enhanced Metafile
 Eclipse Modeling Framework, ein Java-Framework
 Eidgenössisches Musikfest
 Electromotive Force, siehe Elektromotorische Kraft
 Elektromagnetisches Feld
 Elektro-mechanische Feststellbremse
 Elektromechanische Feststellung, Teil einer Feststellanlage für Brandschutztüren, hält die Tür im Normalfall geöffnet
 EMF (Band), britische Rockband
 EMF-Datenbank, deutsche Datenbank zur Recherche von standortbescheinigungspflichtigen Funkanlagen
 EMF-Projekt, ein Forschungsprojekt der WHO über elektrische und magnetische Felder
 EMF-Richtlinie 2013/35/EU
 Eschweiler Music Festival
 European Metalworker’s Federation, siehe Europäischer Metallgewerkschaftsbund
 Europäisches Museumsforum, Europäische Museumsorganisation mit Sitz in Bristol (UK), siehe Europäisches Museum des Jahres
 Everitt-Metzger-Flanders, US-amerikanische Automarke, siehe Everitt-Metzger-Flanders Company

Abkürzung